Centrální údolí má více významů:

 Centrální údolí (Chile) (Valle Central) – údolí v Chile
 Centrální údolí (Kalifornie) (Central Valley) – údolí v Kalifornii
 Centrální údolí (Kostarika) (Valle Central) – údolí v Kostarice